Mermoz ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Mermoz (1901–1936), französischer Pilot und Luftfahrtpionier
 Maxime Mermoz (* 1986), französischer Rugby-Union-Spieler

Mermoz steht für:
 Mermoz (Film), französischer Film von Louis Cuny von 1943
 Mermoz (Lyon), ein Stadtviertel von Lyon, siehe auch 8. Arrondissement (Lyon)
 Mermoz (Schiff), ein Kreuzfahrtschiff
 ein Stadtviertel der senegalischen Hauptstadt Dakar, siehe Mermoz-Sacré Cœur
 eine U-Bahn-Station der Linie A der Métro Toulouse
 Mermoz Pinel, eine U-Bahn-Station der Linie D der Métro Lyon